Kalenberg, village néerlandais de la commune de Steenwijkerland.
 Principauté de Calenberg, ancienne principauté du Saint-Empire romain germanique.

Homonymie de toponyme